Пожежник
 Пожежник (фільм)
Пожежник зуав (фільм, 1913)